Der Skisprung-Grand-Prix 1994 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Skispringen 1994) war die erste vom Weltskiverband FIS zwischen dem 28. August 1994 und dem 5. September 1994 ausgetragene Sommer-Wettkampfserie im Skispringen. Der an drei verschiedenen Orten in Europa ausgetragene Grand-Prix bestand aus einem Team- und drei Einzelwettbewerben. Den Sieg in der Gesamtwertung konnte der Japaner Takanobu Okabe vor dem Finnen Ari-Pekka Nikkola und dem Österreicher Andreas Goldberger erringen.

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 1994/95

Weblinks 

Skisprung-Grand-Prix
Fisgrandprix Skispringen